Kortwich ist der Nachname folgender Personen:

 Gunther Kortwich, deutscher Tontechniker beim Film
 Werner Kortwich deutscher Drehbuchautor, Filmregisseur, Produzent und Tontechniker; Vater der zuvor Genannten